Otto der Erlauchte bezeichnet folgende Personen:

* Otto I. (Sachsen) († 912), Herzog von Sachsen
Otto II. (Bayern) (1206–1253), Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein